Сергий (Орлов) (1798—1847) — архимандрит Русской православной церкви.

Биография 
Родился в Костромской губернии. Образование получил сначала в Костромской духовной семинарии, затем — в Московской духовной академии (1820—1824), которую окончил со степенью магистра. Был назначен ректором Перервинских духовных училищ и (с 1826) инспектором Московской духовной семинарии.

В 1828—1833 годах был ректором Нижегородской духовной семинарии. С 1833 года — ректор Тифлисской духовной семинарии и настоятель Тифлисского Спасо-Преображенского монастыря.

В начале 1840-х годов оставил духовно-училищную службу и поступил в братство Троице-Сергиевой лавры; через некоторое время был назначен архимандритом Тверского Желтикова монастыря. Скончался  года, после продолжительной болезни.

Источники 
 
 

Родившиеся в Костромской губернии
Выпускники Костромской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Ректоры Тбилисской духовной семинарии
Ректоры Нижегородской духовной семинарии